WSL – Część systemu operacyjnego Windows, udostępniająca interface Linuksa
 WSL – Szkoła Logistyki w Poznaniu